Nositelé jména Arnošt Bavorský:
 Arnošt Bavorský (1373–1438) – bavorsko-mnichovský vévoda
 Arnošt Bavorský (1438–1460) – syn bavorsko-mnichovského vévody Albrechta III.
 Arnošt Bavorský (1500–1560) – syn bavorsko-mnichovského a bavorského vévody Albrechta IV., administrátor Passovský a Solnohradský, zástavnik Hrabství kladského
 Arnošt Bavorský (1554–1612) – arcibiskup a kurfiřt kolínský